Shinkai (tremblement de mer en japonais) est le nom de plusieurs sous-marins :
 Shinkai (9-Kanamono)
 Shinkai 6500
 Shinkai 2000
 Shinkai (HU 06)